Bone Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Bone Creek (Cooper Creek), Nebenfluss des Cooper Creek in Queensland
 Bone Creek (Dawson River), Nebenfluss des Dawson River (Fitzroy River) in Queensland